Another Night (Aretha Franklin), een lied van zangeres Aretha Franklin
 Another Night (Camel), een compositie van muziekgroep Camel